Plogen ( für Pflug) steht für:
 Plogen (Königin-Maud-Land), Berg in den Kraulbergen, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Plogen (Peter-I.-Insel), Gebirgskamm der Peter-I.-Insel, Antarktis